Dit is een lijst van planetoïden 106601-106700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106601 - || 2000 WE114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106602 - || 2000 WH114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106603 - || 2000 WM114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106604 - || 2000 WN114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106605 - || 2000 WD115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106606 - || 2000 WR115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106607 - || 2000 WU115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106608 - || 2000 WM116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106609 - || 2000 WN116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106610 - || 2000 WU116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106611 - || 2000 WJ120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106612 - || 2000 WR120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106613 - || 2000 WN121 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106614 - || 2000 WQ121 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106615 - || 2000 WY121 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106616 - || 2000 WJ122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106617 - || 2000 WB123 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106618 - || 2000 WJ123 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106619 - || 2000 WB124 || 30 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106620 - || 2000 WL124 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106621 - || 2000 WM124 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106622 - || 2000 WP124 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106623 - || 2000 WT124 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106624 - || 2000 WV124 || 27 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106625 - || 2000 WC125 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106626 - || 2000 WE126 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106627 - || 2000 WG126 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106628 - || 2000 WH126 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106629 - || 2000 WY128 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106630 - || 2000 WF130 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106631 - || 2000 WX130 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106632 - || 2000 WH131 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106633 - || 2000 WP131 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106634 - || 2000 WY131 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106635 - || 2000 WL132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106636 - || 2000 WQ132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106637 - || 2000 WU132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106638 - || 2000 WB133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106639 - || 2000 WL133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106640 - || 2000 WN133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106641 - || 2000 WR133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106642 - || 2000 WL134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106643 - || 2000 WO134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106644 - || 2000 WT134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106645 - || 2000 WV134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106646 - || 2000 WW134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106647 - || 2000 WC135 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106648 - || 2000 WU135 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106649 - || 2000 WW135 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106650 - || 2000 WO136 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106651 - || 2000 WA137 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106652 - || 2000 WV140 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106653 - || 2000 WW140 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106654 - || 2000 WA141 || 21 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106655 - || 2000 WP141 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106656 - || 2000 WE142 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106657 - || 2000 WK142 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106658 - || 2000 WA143 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106659 - || 2000 WU143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106660 - || 2000 WV143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106661 - || 2000 WH144 || 21 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106662 - || 2000 WW144 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106663 - || 2000 WY144 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106664 - || 2000 WY145 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106665 - || 2000 WA146 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106666 - || 2000 WL146 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106667 - || 2000 WN146 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106668 - || 2000 WO146 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106669 - || 2000 WF147 || 28 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106670 - || 2000 WX149 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106671 - || 2000 WT150 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106672 - || 2000 WK151 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106673 - || 2000 WL151 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106674 - || 2000 WA152 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106675 - || 2000 WC152 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106676 - || 2000 WO152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106677 - || 2000 WP152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106678 - || 2000 WR152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106679 - || 2000 WV152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106680 - || 2000 WK153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106681 - || 2000 WO153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106682 - || 2000 WL154 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106683 - || 2000 WW154 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106684 - || 2000 WA155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106685 - || 2000 WE156 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106686 - || 2000 WM156 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106687 - || 2000 WQ157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106688 - || 2000 WS157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106689 - || 2000 WW157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106690 - || 2000 WK158 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106691 - || 2000 WW158 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106692 - || 2000 WF159 || 30 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106693 - || 2000 WT161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106694 - || 2000 WV161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106695 - || 2000 WP164 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106696 - || 2000 WT164 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106697 - || 2000 WA165 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106698 - || 2000 WO166 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106699 - || 2000 WA167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106700 - || 2000 WX167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten